Кратер Бобилье () — маленький ударный кратер в юго-западной части Моря Ясности на видимой стороне Луны. Название дано в честь французского математика Этьенна Бобилье (1798—1840) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Сульпиций Галл на западе; кратер Бессель на северо-востоке и кратер Менелай на юге. На юго-востоке от кратера находится гряда Буклэнда; на юго-западе гряды Сорби. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 6,04 км, глубина 1,26 км.

Кратер имеет сферическую форму, практически не имеет следов разрушения. Высота вала над окружающей местностью составляет 220 м, объем кратера приблизительно 9 км³.. По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по названию типичного представителя этого класса — кратера Аль-Баттани C).

До своего переименования в 1976 г кратер назывался сателлитным кратером Бессель Е.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Топографическая карта окрестностей кратера
 Кратер Бобилье на карте LM42
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны